П'ятий чемпіонат України з футболу, проведений з 25 липня 1995 року по 17 червня 1996 року. Переможцем стало київське «Динамо».

Вища ліга

Підсумкова таблиця 

Позначення:

Найкращі бомбардири

Перша ліга

Підсумкова таблиця 

|}

Найкращі бомбардири

Друга ліга

Група А

Підсумкова таблиця

Найкращі бомбардири

Група Б

Підсумкова таблиця

Найкращі бомбардири

Матч за право переходу в першу лігу 
Після відмови від участі в змаганнях першої ліги команди «Нафтохімік» (Кременчук) було проведено матч між командами, які зайняли другі місця за право переходу в першу лігу:

Див. також 
 Кубок України з футболу 1995—1996
 Чемпіонат України з футболу серед аматорів 1995—1996

Посилання 
 Чемпіонат України — Офіційний сайт ФФУ
 5-й чемпионат Украины-1995/96 — Украинский футбол от Алексея Кобызева
 Чемпионат Украины 1995–1996 — Украинский футбол от Дмитрия Трощия
 V чемпіонат України на ukrsoccerhistory.com
 RSSSF
 Fanat.com.ua

1995 у футболі
1996 у футболі
Сезони чемпіонатів України з футболу
1995 в українському спорті
1996 в українському спорті